Arsenal puede hacer referencia a:

 El arsenal, edificio destinado a la fabricación, reparación, almacenamiento y distribución de armas y municiones.
 El arsenal, establecimiento marítimo-industrial, emplazado en paraje con directa o fácil comunicación con el mar, en el que se construyen, conservan, habilitan, reparan y aprovisionan buques de guerra.

Asimismo, puede referirse a los siguientes lugares:

 Arsenal de la Carraca, centro militar destinado a la construcción y reparación de buques, y al almacenamiento y distribución de armamento y munición, en el término municipal de San Fernando (España).
 Arsenal de Cartagena, astillero y base naval en el Levante peninsular (España).
 Arsenal de Ferrol, en España.
 Arsenal de Venecia, astillero y base naval en Venecia (Italia).

También, puede hacer referencia a:
 Arsenal, juego de disparos en primera persona creado en la plataforma Roblox.
 Arsenal, personaje ficticio (superhéroe) del universo de DC Comics.
 Arsenal, personaje ficticio del universo de Marvel Comics.
 Arsenal de l'Aéronautique, fabricante estatal de aviones francés.
 El Arsenal del Kremlin, edificio del Kremlin, entre las torres de la Trinidad y de San Nicolás, en Moscú (Rusia).
 León Arsenal, seudónimo de José Antonio Álvaro Garrido (n. 1960), escritor español.

Además, puede referirse a los siguientes clubes de fútbol:
 Arsenal Football Club, de Londres (Inglaterra).
 Arsenal Women Football Club, sección femenina del club anterior.
 Arsenal Football Club, de Maseru (Lesoto).
 Arsenal Football Club, de Roatán (Honduras);
 Arsenal Fútbol Club, de Sarandí (Argentina).
 Club Atlético Arsenal, desaparecido club de Llavallol (Argentina).
 FC Arsenal Kiev, de Kiev (Ucrania).
 FC Arsenal Tula, de Tula (Rusia).

Enlaces externos 

Arabismos